Shai-Hulud, Le ver géant est une créature fantastique de Dune, œuvre de Frank Herbert

 Shai Hulud, groupe de rock metalcore.